Winnetou I steht für:
 Winnetou I, erster Roman über Winnetou von Karl May (1893), siehe Winnetou #Winnetou I
 Winnetou 1. Teil, Romanverfilmung von Harald Reinl (1963)
 Winnetou I (1976), Fernsehaufzeichnung einer Inszenierung des Romans bei den Karl-May-Spielen Bad Segeberg (1976)
 Winnetou I (Elspe 1978), auf dem Roman basierendes Freilichtspiel von Jochen Bludau